Обеспеченный кредит — форма товарного кредита, заключающегося в том, что купленный заёмщиком товар остаётся собственностью кредитора — продавца товара до тех пор, пока товар не будет полностью оплачен. Обеспеченный кредит предусматривает выплату стоимости товаров и процентов по кредиту частями. Товар является обеспечением кредита.

Литература 
  Райзберг Б. А.  Современный экономический словарь. 6-е издание. — М.: ИНФРА-М, 2008. С. 495. ISBN 978-5-16-003390-7

Кредит